Ерое де Накозари има више значења:

 Ерое де Накозари (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ерое де Накозари (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ерое де Накозари (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ерое де Накозари (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ерое де Накозари (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ерое де Накозари, Аројо де Сан Лорензо (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику